Francoska rokometna reprezentanca je državna rokometna selekcija Rokometne zveze Francije (Fédération Française de Handball), ki zastopa Francijo na mednarodni ravni. Francoska selekcija je nosilka številnih odlikovanj iz največjih rokometnih tekmovanj.

Igralci

Postava na EP 2010 
Seznam igralcev, prijavljenih za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2010 v Avstriji.

* Ažurirano: 19. januar 2010

Uvrstitve na velikih tekmovanjih 

Francoska rokometna reprezentanca je na mednarodnih turnirjih prvič nastopila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 1954. Prvi večji uspeh je bila bronasta medalja na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992. Leto zatem so se uvrstili v finale svetovnega prvenstva in izgubili z Rusijo. Na naslednjem svetovnem prvenstvu leta 1995 na Islandiji, so v finalu premagali Hrvaško in tako postali prva francoska reprezentanca, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka v ekipnih športih. Uspeh so ponovili na svetovnem prvenstvu na domačih tleh leta 2001. Serijo neuspešnih nastopov na evropskih prvenstvih so prekinili z zlato medaljo v Švici leta 2006. Z osvojitvijo naslova evropskih prvakov so postali šele tretja reprezentanca (za Nemčijo in Rusijo), ki je osvojila zlato na vseh treh najpomembnejših tekmovanjih. Četrtemu mestu na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in tretjemu na evropskem prvenstvu na Norveškem, je sledila serija treh zlatih medalj - na OI v Pekingu , SP na Hrvaškem  in EP v Avstriji .

Pregled uvrstitev

Viri

Zunanje povezave 
 Rokometna zveza Francije

Rokometne reprezentance
Športne reprezentance Francije
Športna moštva, ustanovljena leta 1954